Жан Батист Мари Эдуар Кампенон (;  — ) — французский генерал.

Участвовал в качестве штабного офицера в Крымской войне и Франко-австрийской войне 1859 года.

Во время Франко-прусской войны служил в звании полковника и был взят в плен при сдаче Меца.

В 1875 году произведён в бригадные, а затем в 1880 году в дивизионные генералы.

На протяжении 1880-х годов Кампенон трижды занимал пост военного министра Франции: в ноябре 1881 — январе 1882 года в кабинете Гамбетты, в октябре 1883 — январе 1885 года в кабинете Ж. Ферри и в апреле 1885 — январе 1886 года в кабинете Бриссона.

В 1883 году избран бессменным сенатором.

Примечания

Литература 
 

Генералы Франции
Государственные деятели Франции
Участники Крымской войны (Франция)
Участники Франко-прусской войны
Главы военного ведомства Франции
Бессменные сенаторы